Comtat de Somerset (Anglaterra)
 Comtat de Somerset (Maine)
 Comtat de Somerset (Maryland)
 Comtat de Somerset (Nova Jersey)
 Comtat de Somerset (Pennsilvània)